Kelvin Davis – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo portiere
Kelvin Davis – politico neozelandese